

Persone 
Baldur Bett (n. 1980) – calciatore islandese
Calum Bett (n. 1981) – calciatore islandese
Darren Bett (n. 1968) – giornalista britannico
Emmanuel Bett (n. 1985) – mezzofondista keniota
Franklin Bett (n. 1953) – politico keniota
Jim Bett (n. 1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Josphat Bett Kipkoech (n. 1990) – mezzofondista keniota
Kipyegon Bett (n. 1998) – mezzofondista keniota    
Mark Bett (n. 1976) – mezzofondista keniota
Nicholas Bett (n. 1992) – ostacolista keniota
Richard Bett – filosofo britannico

Pagine correlate 
 Betta
 Betti